Bachelor Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bachelor Lake (Florida)
 Bachelor Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Bachelor Lake (Brown County, Minnesota)